Генеральная классификация Вуэльта Испании () — классификация по которой определяют спортсмена победителя гонки. Лидер классификации носит отличительную майку которая появилась на самой первой гонке в 1935 году. С 2010 она красного цвета ( или ).

История 
Цвет лидерской майки Вуэльты Испании менялся несколько раз. В первые годы проведения гонки организаторы возобновляя её после очередной паузы, обычно меняли и цвет майки.  

В 1955 году организатор гонки «» делает лидерскую майку жёлтого цвета, как на Тур де Франс. Такой она остаётся (за исключением 1977 года, когда снова становится оранжевой) до 1998 года включительно, после чего меняется на золотой цвет. 

После приобретения в 2008 году A.S.O. 49% капитала Unipublic (организатора Вуэльта Испании) майка становится красного цвета чтобы отличать от Тур де Франс.

Хронология маек:
 1935—1936  оранжевая
 1941---------  белая
 1942---------  оранжевая
 1945--------- красная
 1946—1950   белая с красной полосой
 1955—1976  жёлтая
 1977---------  оранжевая
 1978—1998  жёлтая
 1999—2009  золотая
 с 2010------- красная

Наиболее титулованным является испанец Роберто Эрас выигравший её 4 раза, по три победы на счету швейцарца Тони Ромингера (став первым кто одержад три победы подряд) и ещё одного испанца Альберто Контадора. Среди стран с большим преимуществом лидирует Испания. 

В 2006 году победу одержал представитель Казахстана Александр Винокуров, а на следующий год Денис Меньшов из России.

Француз Эрик Кариту в 1984 году одержал победу с самым маленьким преимуществом, опередив на 6 секунд испанца Альберто Фернандеса

Самым молодым победителем является испанец Анхелино Солер — 21 год и 166 дней (1961 год), а самым возрастным американец Крис Хорнер — 41 год и 327 дней (2013 год).

Регламент 
Место в генеральной классификации рассчитывается путём суммирования времён показанных на каждом этапе, вычитания из него бонификационных секунд  и добавления в него штрафного времени. Сошедшие с гонки спортсмены исключаются из зачёта. В конце гонки велогонщик имеющий наименьшее итоговое время объявляется победителем гонки.

Бонификационные секунды

до 2013 года

с 2013 года

Победители

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания 

0.  Роберто Эрас стал победителем Вуэльта Испании 2005 и был награждён во время церемонии в Мадриде по окончании последнего этапа, но впоследствии было установлено, что он показал положительный тест на препараты повышающие работоспособность во время 20 этапа гонки. Испанская федерация велоспорта признала его виновным в использовании эритропоэтина во время гонки и лишил его титула, присудив победу Денису Меньшову.  Однако в 2012 году Роберто Эрас был восстановлен в качестве чемпиона Вуэльта Испании 2005 года, когда верховный суд Испании вынес решение в пользу Эраса, ссылаясь на процедурные нарушения, связанные с хранением и обработкой образцов мочи.

Ссылки 
 Официальный сайт Vuelta a Espana
 История Vuelta a Espana
 Результаты на gbrathletics.com
 Historial de la Vuelta Ciclista a España

Вуэльта Испании
Спортивные призы и награды в велоспорте